Ла́спи:
 Географические названия
 Ласпи — исчезнувшее село в Балаклавском районе Севастопольского горсовета.
 Бухта Ласпи — бухта на южном побережье Крыма.
 Ласпинский перевал — перевал в Крымских горах.

 Прочее
 Ласпи — серия известных в советское время радиоэлектронных приборов Севастопольского радиозавода имени Калмыкова (тюнеры, усилители, приборы для настройки телевизоров).

Примечания